Малайзия принимала участие в Летних Олимпийских играх 1968 года в Мехико (Мексика) во второй раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали.

Результаты

Хоккей на траве 

 Результаты
 Групповой этап (Группа B)

 Матч за 15-е место

Итог: Мужская сборная Малайзии по хоккею на траве заняла 15-е место

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 www.sports-reference.com 

Страны на летних Олимпийских играх 1968 года
1960-е годы в Малайзии